Му́йжниекс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Муйжниекс, Валдис Карлович (1935—2013) — советский баскетболист.
 Муйжниекс, Индрикис (род. 1953) — советский и латвийский биолог.
 Муйжниекс, Нил (род. 1964) — латвийский политолог.
 Муйжниекс, Оскар (род. 1989) — латвийский биатлонист и лыжник.